Baltimore Bullets furono tre diverse franchigie di pallacanestro.

 La prima franchigia fu attiva tra il 1944 e il 1955, per cui si veda la voce: Baltimore Bullets (1944-1955)
 La seconda franchigia fu attiva tra il 1963 e il 1973, e si trasferì poi a Washington D.C., per cui si veda la voce: Washington Wizards
 La terza franchigia ha militato nella Eastern Professional Basketball League tra il 1958 e il 1961, e si trasferì prima a Camden e poi a Hartford, per cui si veda la voce: Hartford Capitols